Als Schillerturm werden folgende Bauwerke bezeichnet:

 Schillerturm (Dessau), als Bismarcksäule errichteter Turm in Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt in Sachsen-Anhalt; siehe Liste der Bismarcktürme in Sachsen-Anhalt
 Schillerturm (Herrnsheim), Turm der Ortsbefestigung in Worms-Herrnsheim, kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz
 Schillerturm (Oberursel), teilweise abgegangener Aussichtsturm in Oberursel, Hochtaunuskreis, Hessen

Siehe auch Liste der Schillerdenkmäler